La palabra howling (en inglés ‘aullido’) puede referirse a:

 El fenómeno del acople o howling, generado por una fuente de sonido que recoge su propia señal;
 Las diversas acepciones de The Howling (El Aullido);
 Las diversas acepciones de Howl (Aullido).